EDTC steht für:
 Flugplatz Bruchsal (ICAO-Code)
 European Diving Technology Committee, Verein zur Schaffung von Standards für das Berufstauchen

EDTC